Ана̀няш Зайончко̀вски () е полски ориенталист тюрколог, иранист, арабист, професор, изследовател на старотурски и кипчакски писмени паметници, караимски активист и ръководител на Караимския религиозен съюз в Полша, поддръжник на теорията за историческите връзки между караимите и хазарите, преподавател в Ягелонския, Варшавския и Вроцлавския университет, член на Полската академия на знанията, Полската академия на науките, Варшавското научно дружество.

Трудове 
 Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraimskim. Przyczynek do morfologii języków tureckich (1929)
 Krótki wykład gramatyki języka zachodniokaraimskiego (1931)
 Studja nad językiem staroosmańskim. Wybrane ustępy z anatolijskotureckiego przekładu Kalili i Dimny (1933)
 Studja nad językiem staroosmańskim. Wybrane rozdziały z anatolijskotureckiego przekładu Koranu (1937)
 Problem językowy Chazarów (1946)
 Ze studiów nad zagadnieniem chazarskim (1947)
 Dyplomatyka Złotej Hordy w XV wieku (1948)
 Glosy tureckie w zabytkach staropolskich (1948)
 Związki językowe połowiecko-słowiańskie (1949)
 Liryka Hafiza (1950)
 Charakterystyka Turków w świetle piśmiennictwa arabskiego w średniowieczu (1951)
 Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego (1953)
 Słownik arabsko-kipczacki z okresu Państwa Mameluckiego (1954 – 1958, две части)
 Orient jako źródło inspiracji w literaturze romantycznej doby Mickiewiczowskiej (1955)
 Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej (1955) – в съавторство с Ян Рейхман
 Leksyka języków tureckich (1959)
 Mamelucko-kipczacki przekład arabskiego traktatu Muhadimma „Abu-l-Lait as-Samarkandi“ (1959)
 Karaims in Poland. Language, Folklore, Science (1961)

Бележки 

Полски тюрколози
Иранисти
Арабисти
Полски преводачи
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Преподаватели във Вроцлавския университет
Членове на Полската академия на знанията
Член-кореспонденти на ПАН
Действителни членове на ПАН
Членове на Варшавското научно дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Доктор хонорис кауза на Тбилиския държавен университет
Доктор хонорис кауза на Хумболтовия университет
Манчестърски университет
Починали в Рим